Vauban puede referirse a: 

 Sébastien Le Prestre, Señor de Vauban y posteriormente Marqués de Vauban; o

 Vauban, comuna francesa situada en Saona y Loira.